Juninho est le surnom associé au prénom « Junior » en portugais. Il désigne notamment ces hommes, tous brésiliens, tous footballeurs actifs ou reconvertis :

 Juninho (1975-), Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, ancien milieu offensif et actuellement directeur sportif de l'Olympique lyonnais ;
 Juninho (1977-), Carlos Alberto Carvalho dos Anjos Junior, qui joue au poste d'attaquant dans le club japonais de Kashima Antlers
 Juninho (1982-), Osvaldo José Martins Júnior.
 Juninho (1984-), Wilson Aparecido Xavier Júnior, qui joue milieu de terrain au NK Domžale ;
 Juninho (1989-),  Vitor Gomes Pereira Junior, qui joue milieu de terrain ;
 Juninho (1990-), Evanildo Borges Barbosa Júnior, qui joue latéral gauche au SE Palmeiras ;
 Juninho (1995-), José Carlos Ferreira Júnior qui joue défenseur central au FC Midtjylland ;
 Juninho Fonseca (1958-), Alcides Fonseca Júnior, aujourd'hui entraîneur ;
 Juninho Paulista (1973-), Osvaldo Giroldo Junior, qui évolue au poste de milieu offensif au Sydney FC (Australie) ;
 Juninho Petrolina (1974-), Hamilton Timbirá Dias dos Santos Júnior, qui joue en Azerbaïdjan.
 Juninho Quixadá (1985-), Pedro Julião Azevedo Junior.